Американка Коко Вандевеге — победительница турнира.

Общая информация 
Представительница США выигрывает домашний турнир Большого шлема впервые с 1995 года. В 2004-05 годах сначала Джессика Киркленд, а затем Алекса Глатч уступали в финале.

Посев 

  Аранча Рус (Первый раунд)
  Мелани Уден (Полуфинал)
  Ноппаван Летчивакан (Третий раунд)
  Джессика Мур (Отказ)
  Елена Богдан (Четвертьфинал)
  Ана Богдан (Первый раунд)
  Куруми Нара (Третий раунд)
  Ксения Лыкина (Второй раунд)

<ol start="9">
 Джесси Ромпис ''(Первый раунд)
 Синди Шала ''(Первый раунд)
 Тамарин Хендлер ''(Четвертьфинал)
 Кристина Младенович ''(Полуфинал)
 Елена Чернякова ''(Первый раунд)
 Йоханна Конта ''(Первый раунд)
 Линда Берлинецке ''(Первый раунд)
 Аки Ямасото ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
США